Senátní obvod Karviná může být 
 Senátní obvod č. 74 – Karviná
 Senátní obvod č. 75 – Karviná